Сорбски се може односити на:
Сорбски језици (Лужичкосрпски језици)
Сорби (народ) (Лужички Срби)